Ramphocelus sanguinolentus — вид птиц из семейства танагровых. Выделяют два подвида, которые различаются только размером.

Распространение 
Обитают в Центральной Америке, преимущественно на атлантическом (но локально встречаются также и на тихоокеанском) побережье.

Описание 

Длина тела 15.24-20 см. Оперение в основном глянцево-чёрное, хотя темя, шея, грудь и кроющие хвоста темно-малинового цвета. Клюв бледно-голубовато-серый.

Половой диморфизм отсутствует.

Биология 
Эти танагры всеядны, регулярно поедают как фрукты, так и членистоногих. В кладке 2, реже 3 бледно-голубых яйца.

Ссылки 
 Birds of the World

Танагровые